Columbus kan syfta på

 Columbusdagen – firas i USA till minne av Christopher Columbus landstigning i San Salvador den 12 oktober 1492
 Fred Lax's Columbus Ale – en ölsort bryggd i New York 1892-1894 av Friedrichs Lachs 
 Columbus (köpcentrum)– ett köpcentrum i Nordsjö, Helsingfors
 Columbus (ISS) – en del av internationella rymdstationen ISS
 Columbus Crew – ett lag i USA:s Major League Soccer
 Columbus Blue Jackets – ett lag från Columbus, Ohio i USA:s National Hockey League
 Knights of Columbus – katolsk välgörenhetsorganisation i Connecticut, USA

Personer 
 Christofer Columbus (1451–1506), italiensk upptäcktsresande i spansk tjänst
 Samuel Columbus (1642-1679), svensk författare, språkteoretiker
 Jonas Columbus (1586-1663), svensk musiker och professor

 Chris Columbus (1958-), amerikansk regissör, manusförfattare och producent (Harry Potter)
 Realdo Colombo (1500-talet), italiensk läkare 
 Scott Columbus (1956–2011), trummis i det amerikanska metalbandet Manowar

Geografi

USA
 Columbus, Ohio – den största av de amerikanska städer som heter Columbus, huvudstad i delstaten Ohio
 Columbus, Georgia
 Columbus, Indiana
 Columbus, Kansas
 Columbus, Kentucky
 Columbus, Mississippi
 Columbus, Montana
 Columbus, Nebraska
 Columbus, New York
 Columbus, North Carolina
 Columbus, Texas
 Columbus, Wisconsin